Armie noszące nazwę Rezerwowych:
 Armia Rezerwowa (austriacka)
 Armia Rezerwowa (francuska)
 Armia Rezerwowa (niemiecka)
 Armia Rezerwowa (II RP)